Christmas (Noël en français), peut faire référence à :

Personnes

Nom 
 Dionte Christmas (1986-) , joueur américain de basket-ball.

Toponymie 
 Christmas, une petite ville du Comté d'Orange en Floride,
 Christmas,  une petite communauté de la Péninsule supérieure du Michigan,

 ,
 .

Télévision

Téléfilm 
 Christmas est un téléfilm américain de Robert Guillaume diffusée en 1988.

Cinéma 
 Christmas est un film américain réalisé par Malcolm St. Clair en 1923 ;
 Christmas ('R Xmas) est un film franco-américain réalisé par Abel Ferrara en 2001 ;
 Christmas (Navidad) est un film chilien réalisé par Sebastián Lelio en 2009.

Musique

Chanson 

 Last Christmas, une chanson du groupe Wham!.
 Christmas, une chanson sur l'album Tommy des Who ;

EP 

 Christmas, un EP du groupe Pet Shop Boys.

Album 
 Elvis' Christmas Album, un album d'Elvis Presley ;
 Christmas, un album de Chris Isaak ;
 Christmas, un album de Kenny Rogers ;
 Christmas, un album de Kimberley Locke ;
 Christmas, un album de Rebecca St. James ;
 Christmas, un album de Michael Bublé ;
 Christmas, un album d'Al Jarreau ;
 Christmass, un album de Frank Black.

Divers 
 Facteur IX, aussi appelé Christmas factor, une protéine de coagulation du sang,

Voir aussi